

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабувкі — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабувкі — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрабувкі — частина міста Величка в Велицькому повіті Малопольського воєводства

Примітки